Diócesis de Manchester puede referirse a:

 Diócesis de Mánchester (Estados Unidos);
 Diócesis de Mánchester (Reino Unido).